Champasak ist der Name

 einer Provinz im heutigen Laos, siehe Champasak (Provinz)
 eines alten Königreiches in Südostasien, siehe Königreich Champasak
 Die historische Hauptstadt dieses Königreiches, Champasak (Stadt)